Sasha Monroe est un personnage de fiction de la série New York 911 incarnée par Nia Long.

Biographie de fiction 
Le personnage de Sasha Monroe, officier de police, débarque pendant la quatrième saison, où elle fait équipe avec Faith Yokas (incarnée par Molly Price). Elle veille sur sa sœur de 16 ans qui a un bébé.

Dans la saison 5, elle fait équipe avec le sergent Maritza Cruz (incarnée par Tia Texada), puis avec l'officier Maurice « Bosco » Boscorelli (incarné par Jason Wiles). Dans l'épisode Plus jamais ça (5-15), après avoir passé la nuit avec le secouriste Monte « Doc » Parker, elle s'aperçoit que son arme a disparu et que c'est « Doc », qui débarque à la caserne, qui l'a pris pour tirer sur son chef, accusé de vouloir fermer la caserne.

Elle sera suspendue de ses fonctions pendant quelque temps à la suite de ce drame.

Durant la saison 6, on apprend que Sasha est une "taupe" (La Taupe 6-02) : en effet, elle travaille aux affaires internes, dirigé par Cathal « C.T. » Finney (incarné par Charles Haid) chargé de coincer Cruz. Lorsque Tyrone « Ty » Davis Jr. (incarné par Coby Bell), son petit ami, enquête sur le meurtre de son père, il apprend que Sasha est une "taupe" et rompt avec elle.

Sasha quittera les affaires internes, et reprendra son poste à la , où tous ses collègues lui prient d'être muté ailleurs. Seuls Brendan Finney (incarné par Josh Stewart) et « Bosco », qui a repris du service après avoir passé un long moment à l'hôpital, bossent avec elle malgré la tension tendu entre certains flics de la brigade et Monroe.

Elle découvre qu'elle est enceinte de « Ty » mais ne lui dit pas, la réaction de Ty quand elle est revenue travailler lui a fait mal et elle ne veut pas qu'il revienne uniquement pour le bébé. 
Une balle tirée accidentellement par Bosco lors d'une prise d'otages lui fera faire une fausse couche, Dans la ligne de tir (6-18)

Dans Adieu Camelot (6-22), Sasha a été recasée à SoHo. Sasha sort toujours avec Ty, devenu flic à la brigade criminelle. Elle se présente au conseil municipal.

Source 

Personnage de New York 911
Policier de fiction
Personnage de fiction afro-américain
Personnage de fiction new-yorkais

en:List of Third Watch characters#Sasha Monroe